Il doppio del Grand Prix de Tennis de Lyon 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Haarhuis e Sandon Stolle erano i detentori del titolo, ma solo Stolle ha partecipato in coppia con Sjeng Schalken.

Schalken e Stolle hanno perso nel 1º turno contro Pablo Albano e David Macpherson.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić hanno battuto in finale 6–1, 6–2 Arnaud Clément e Sébastien Grosjean.

Teste di serie
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
 Sjeng Schalken /  Sandon Stolle (primo turno)
 Mark Knowles /  Brian MacPhie (primo turno)
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2001
ATP Tour 2001